Andrej Sannikov kan syfta på:

Andrej Sannikov (bandyspelare)
Andrej Sannikov (vitrysk presidentkandidat)